Алекса́ндровка () — деревня в Новоиолчанском сельсовете Брагинского района Гомельской области.

География

Расположение 
В 45 км на юго-восток от Брагина и в 4 км от железнодорожной станции Новая Иолча на линии Овруч-Полтава, в 164 км от Гомеля.

Водная система 
На юге и западе сеть мелиоративных каналов.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Комарин — Брагин.

В деревне 10 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из короткой, прямолинейной улицы. Застройка деревянными домами.

История 
Согласно письменных источников деревня известна с XIX века как слобода в Речицком уезде Минской губернии. В 1930 году организован колхоз.

Население

Численность 
 2004 год — 10 дворов, 14 жителей.

Динамика 
 1908 год — 30 дворов, 146 жителей.
 1959 год — 130 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 10 дворов, 14 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Брагинского района